Les yuan-tis sont des créatures fantastiques maléfiques mi-homme mi-serpent, tirées de l'univers de Donjons et Dragons. On leur prête souvent des pouvoirs magiques et certains des attributs des serpents (peau écailleuse, morsure venimeuse...). Il apparait aussi dans Amos Daragon en tant que Nagas.

Description

Différences raciales

Les yuan-ti sont distingués par des castes ou des lignées :
 Les Sang-pur ont une apparence totalement humaine, avec quelques subtils traits reptiliens, comme une langue fourchue, des yeux en amande ou encore quelques écailles. Ils servent de diplomates et d'infiltrateurs, se faisant passer pour des humains. 
 Les Sang-mélés ont une forme humanoïde reptilienne, avec parfois une queue de serpent remplaçant les jambes. Ils sont couverts d'écailles et certains ont une collerette comme les cobras, ou des serpents à la place des bras. Ils servent de guerriers et d'assistants religieux. 
 Les Abominations ont une forme serpentine, avec quelques traits humains, comme les bras ou le visage. Ils sont vénérés par la société yuan-ti et font office de prêtres.

En plus de ces trois grandes familles, on peut inclure : 
 Les Tachés, des humains, serviteurs des yuan-ti ayant volontairement subi un rituel de transformation. Leur salive est empoisonnée et ils possèdent des pouvoirs psioniques. Leur apparence physique reste humaine mais on peut décerner certaines attitudes les faisant ressembler à des serpents (voix sifflante, langue sortie...).
 Les Gardes de Couvée, aussi appelés histachii, sont des humains, serviteurs des yuan-ti ayant volontairement subi un rituel de transformation. Mais le processus a échoué et les a transformés en monstres glabres et abrutis. Les yuan-ti les emploient comme serviteurs et gardiens pour leur œufs (première apparition dans Dragon Magazine US #151 en 1989).
 Les Gardiens Saints sont une lignée rare de gardes de temple. Ils obéissent aux Abominations et leur servent de coursiers. Ils sont de nature servile et ne posent jamais de question quand ils ont une mission. Ils possèdent une queue de serpent à la place des jambes, et une tête de serpent.
 Les Tueurs de Mage sont un autre type rare de yuan-ti. Cette lignée a pour but la destruction des ennemis magiciens de l'espèce. Très bons chasseurs et lanceurs de sorts, ils possèdent une queue de serpent à la place des jambes mais conservent une tête humaine.
 Les Anathèmes sont de loin les plus puissants et effrayants des yuan-ti, vénérés comme des incarnations de Merrshaulk. Leur corps est celui d'un serpent de 8m de long, possédant une paire de bras, avec chacun trois doigts griffus, ainsi que 6 têtes. les Anathèmes sont bien plus forts que les Abominations, mais ils représentent une facette chaotique de leur société, aussi ne les trouve-t-on pas dans les cités yuan-ti. Ils sont vénérés par des cultes déviants de Merrshaulk. Ils ont pour habitude de greffer des portions de corps yuan-ti sur leurs serviteurs et esclaves humains. Les Anathèmes sont très rares. Seule une poignée existerait sur Féérune.

Société

Le but des Yuan-ti, dicté par leur dieu démoniaque Merrshaulk, est de détruire le monde.

Les Yuan-tis sont des personnages imaginaires du jeu de rôle Donjons et Dragons.

Créatures associées aux yuan-ti

On peut citer plusieurs créatures proches des yuan-tis, mais qui ne font toutefois pas partie des critères de la race :
 Les Extaminaars sont le résultat d'un croisement entre des yuan-ti et des humains. Leur origine remonte à d'ancestraux cultes d'adorateurs de dieux serpents établis près de Hlondeth. Les membres des deux groupes, la Maison yuan-ti SeSehen et les humains de la Maison Extaminos, se sont reproduits, donnant naissance à de plus en plus de yuan-ti qui ont rapidement dominé la Maison Extaminos et la ville d'Hlondeth elle-même. Pour créer une armée de soldats fidèles, les yuan-ti Extaminos engendrèrent les extaminaars, une nouvelle race gardant les avantages des deux races. Les extaminaars naissent sans écaille et sans bras, les traits du visage très peu formés. En grandissant, ils deviennent de pâles humains aux cheveux noirs et au corps couvert de taches sombres. Les extaminaars à l'extérieur de Hlondeth servent de diplomates, espions et interrogateurs pour leurs créateurs yuan-ti. Ils excellent en ruses et tromperies, et forment souvent des cellules d'actions pour démanteler des gouvernements et des organisations antipathique à leurs maîtres. Les voleurs extaminaars se retrouvent souvent patrons du crime et marchands d'informations. Seule la deuxième génération d'extaminaars de Hlondeth est parvenue à la maturité, et d'autres maisons yuan-ti commencent à créer leurs propres extaminaars. Ceux-ci sont d'abord apparus dans le livre Champions of Ruin des Royaumes Oubliés.

Créature de Donjons et Dragons
Créature des Royaumes oubliés
Créature thérianthrope